Вали Сити е град в Северна Дакота, САЩ, административен център на окръг Барнс, населението му е 6388 души (2006).

Население

Външни препратки 
Официален сайт на града 

Градове в Северна Дакота